Матысик (Matysik) — немецкая и польская фамилия.

Известные носители:

 Матысик, Вальдемар (род. 1961) — польский футболист.
 Матысик, Кай (род. 1980) — немецкий волейболист.
 Матысик, Райнер Мария (род. 1967) — немецкий художник.
 Матысик, Фердинанд (1931—2021) — польский актёр.